AGB steht für:
 AGB/CIGL, Südtiroler Gewerkschaft 
 Air Service Gabon, westafrikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Allgemeine Geschäftsbedingungen, siehe auch
 Allgemeine Geschäftsbedingungen (Deutschland)
 Allgemeine Geschäftsbedingungen (Österreich)
 Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin
 Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland
 Arbeitsgesetzbuch der DDR, siehe Arbeitsgesetzbuch (DDR)
 Archiv für Geschichte des Buchwesens, eine Zeitschrift
 Ascorbigen, eine chemische Verbindung
 Asymptotic Giant Branch (asymptotischer Riesenast), siehe AGB-Stern
 Ausgleichsbehälter
 Außergewöhnliche Belastung in Anwendung beim (deutschen) Einkommensteuerrecht
 Flugplatz Augsburg (IATA-Code)
 Albisgütlibahn, ehemalige Straßenbahn in der Schweiz

agb steht für:
 Legbo (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache

Siehe auch:

AGB